Лорефиче () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лорефиче, Коррадо (род. 1962) — итальянский прелат.
 Лорефиче, Мариялучия (род. 1980) — итальянский политик, депутат Палаты депутатов Италии от Движения пяти звёзд.